Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Еліна Світоліна.

Світоліна зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Олександру Соснович з рахунком 6–2, 6–1.

Гарбінє Мугуруса була претенденткою на те, щоб посісти місце 1-ї ракетки світу WTA на початку турніру, але знялася під час свого першого матчу другого кола.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

 Main draw 
 Qualifying draw 

Brisbane International, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд 2018